Паники () — город на Филиппинах, представляющий собой  1-го уровня в провинции Тарлак. Население — 87 730 чел. (2010).

В Паники родилась Корасон Акино, президент Филиппин в 1986—1992 годах.

Административное деление 
Площадь муниципалитета — 105,16 км².

В административном плане Паники состоит из 35 барангаев:

 Абогадо
 Акоколао
 Адуас
 Апулид
 Балоанг
 Баранг
 Брильянте
 Бургос
 Кабайаосан
 Канан
 Карино
 Кайанга
 Колибангбанг
 Корал
 Дапдап
 Эстасьон
 Мабиланг
 Манаоис
 Маталапитап
 Нагмисаан
 Нанкамаринан
 Нипако
 Паталан
 Побласьон-Норте
 Побласьон-Сюр
 Рангайан
 Салумаге
 Сампут
 Сан-Карлос
 Сан-Изидро
 Сан-Хуан-де-Милья
 Санта-Инес
 Синигпит
 Табланг
 Вентенилья

История 
Паники был основан в 1712 году. Первооткрыватели этих мест, братья Раймундо и Мануэль Парагас, обнаружили здесь неизвестных ранее европейцам летающих млекопитающих, которых местные жители называли «пампаники». Как считается, отсюда происходит название города.

В период с 1750 по 1896 года здесь действовал режим угнетения местного населения испанскими колонизаторами. Время от времени вспыхивали восстания, орудовали преступные группировки. В 1896 году восставшие свергли здесь испанскую власть. Сопротивление колонизаторам ширилось и в других частях страны, однако в результате испано-американской войны 1898 года Филиппины попали под власть США; Паники американские войска овладели в 1899 году.

Во время Второй мировой войны Паники, как и все Филиппины, были захвачены японцами. Местные жители организовали партизанские отряды, которые действовали против японских вооружённых сил на протяжении всей оккупации.

С 1946 года — в составе независимых Филиппин.

Иллюстрации

Примечания 

Города Филиппин